Várnai Péter (1922–1992) zenetörténész és -kritikus, karmester
 Várnai Péter (1958–) római katolikus pap